Višegrad je lahko:
 Višegrad, mesto v vzhodni Bosni ob reki Drini
 Višegrad (Visegrád), mesto na Madžarskem
 Višegrad, razvaline srednjeveške trdnjave in mesta pri Prizrenu (Kosovo)
 Višegrad, naselje v Bolgariji
 Višegrad (Vyšehrad), zgodovinska utrdba s cerkvijo in pokopališčem znamenitih Čehov v mestu Praga

Glej tudi 

 Grad (razločitev)
 Gornji grad
 Višegrajsko pokopališče (Vyšehradský hřbitov)
 Vyšhorod (Ви́шгород), mesto v Ukrajini, severno od Kijeva in njegovo satelitsko mesto